Ани́баль Сантья́го Асеве́до (; род. 28 апреля 1971, Сан-Хуан) — пуэрто-риканский боксёр, представитель лёгкой, полусредней и первой полусредней весовых категорий. Выступал за сборную Пуэрто-Рико по боксу в начале 1990-х годов, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Барселоне, обладатель бронзовой медали Панамериканских игр, чемпион мира среди юниоров. В период 1993—2012 годов также боксировал на профессиональном уровне, но без особого успеха.

Биография 
Анибаль Асеведо родился 28 апреля 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в 1989 году, одержав победу на домашнем чемпионате мира среди юниоров в Сан-Хуане, в частности в финале взял верх над американцем Шейном Мозли.

В 1990 году вошёл в основной состав пуэрто-риканской национальной сборной и выступил на Играх доброй воли в Сиэтле, где на стадии четвертьфиналов лёгкого веса вновь встретился с Мозли и на сей раз уступил ему досрочно. Также боксировал в этом сезоне на Кубке мира в Гаване.

В 1991 году поднялся в первый полусредний вес и завоевал бронзовую медаль на Панамериканских играх в Гаване — в полуфинале был остановлен мексиканцем Эдгаром Руисом. Принял участие в чемпионате мира в Сиднее, где в четвертьфинале потерпел поражение от советского боксёра Константина Цзю.

На американской олимпийской квалификации 1992 года в Санто-Доминго занял первое место в зачёте полусредней весовой категории, выиграв в финале у панамца Гильермо Джонса, будущего чемпиона мира среди профессионалов. Благодаря этой победе удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне — в категории до 67 кг благополучно прошёл первых троих соперников по турнирной сетке, в том числе в четвертьфинале взял верх над титулованным румыном Франчиском Ваштагом, однако на стадии полуфиналов со счётом 2:11 проиграл кубинцу Хуану Эрнандесу Сьерре и получил таким образом бронзовую олимпийскую медаль.

Профессиональная карьера 
Вскоре по окончании Олимпиады Асеведо покинул расположение пуэрто-риканской сборной и в 1993 году успешно дебютировал на профессиональном уровне. В течение двух лет одержал 11 побед подряд, но затем его результаты резко пошли на спад, и началась череда поражений. В дальнейшем выходил на ринг сравнительно редко, исполнял роль джорнимена и в 2012 году после очередного поражения завершил спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Пуэрто-Рико
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года